DHE  steht für:
 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn
 Dihydroergotamin
 Design Human Engineering, eine Methodologie psychologischer Einflussnahme, die von Richard Bandler entwickelt wurde.

Dhe bezeichnet:
 den Sindhi-Buchstaben  (ḍhē)

DHE